James Braid ist der Name folgender Personen:

* James Braid (Mediziner) (1795–1860), schottischer Chirurg, Hypnotiseur und Augenarzt
 James Braid (Golfspieler) (1870–1950), schottischer Golfspieler